

Patronymes

Culture 
 Harold Vásquez-Castañeda (1964-), compositeur et pédagogue colombien.
 María Teresa Uriarte Castañeda, mésoaméricaniste mexicaine.
 Mario Castañeda, acteur et doubleur mexicain.

Politique 
 Jorge Ubico Castañeda, président du Guatemala de 1931 à 1944.
 Óscar Luis Castañeda Lossio, homme politique péruvien.
 Jorge Castañeda Gutmán, homme politique et intellectuel mexicain.
 Justiniano Borgoño Castañeda, militaire et homme politique péruvien.
 Luis Castañeda Lossio (1945-2022), homme politique péruvien.
 María de la Purificación de la Aldea y Ruiz de Castañeda (1889-1976), femme politique et infirmière espagnole victime du franquisme

Sport 
 Carlos Castañeda, footballeur guatémaltèque.
 Germán Villa Castañeda, footballeur mexicain.
 Jaime Castañeda, coureur cycliste colombien.
 Juan Castañeda Cortes, escrimeur espagnol.
 Samuel Cabrera Castañeda, coureur cycliste colombien.

Autres 
 Pedro de Castañeda Nájera, conquistador et chroniqueur espagnol du .

Toponymes

Castañeda, commune de la communauté autonome de Cantabrie.
 L'abbaye San Martin de Castañeda est une ancienne abbaye cistercienne située dans la province de Zamora.

Castañeda, une des 17 paroisses civiles de la municipalité de Torres dans l'État de Lara.

Autres 
 Bibliothèque Perry-Castañeda, bibliothèque centrale de l'Université du Texas à Austin depuis 1972.
 La Castañeda, groupe de musique mexicain.

Homonymie